Il doppio del torneo di tennis Malaysian Women's Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Isabelle Demongeot e Natalija Medvedjeva che hanno battuto in finale Rika Hiraki e Petra Langrová 2–6, 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Isabelle Demongeot /  Natalija Medvedjeva (campionesse)
 Claudia Porwik /  Catherine Suire (primo turno)

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (semifinali)
 Rika Hiraki /  Petra Langrová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Malaysian Women's Open 1992